Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Warszawa – największe targi reklamy i marketingu w Europie Środkowej.

Wystawcy prezentują trzy największe sektory związane z reklamą:
 GiftDays (upominki i artykuły promocyjne)
 Out&IndoorDays (reklama zewnętrzna i wewnętrzna)
 TechnologyDays (specjalistyczne maszyny do wydruków wielkoformatowych, grawerowania i haftu).

Od 2005 roku impreza odbywała się cyklicznie co roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Od 2016. RemeDays Warsaw odbywa się w PTAK Warsaw EXPO w Nadarzynie k. Warszawy. Imprezie towarzyszy konkurs Korony Reklamy.

Kolejne edycje

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa targów

Reklama
Imprezy targowe